Алексе́й Ю́рьевич Моро́зов (род. 2 ноября 1961, Москва) — физик-теоретик широкого профиля, с интересами и результатами в различных областях, начиная с традиционной теории элементарных частиц и кончая абстрактными разделами современной теории поля (теории струн), в которой его результаты получили мировое признание. Им создана группа, объединившая учёных различных московских институтов.

Образование 
 1978—1984 — Московский физико-технический институт.
 1986 — кандидат физико-математических наук, Институт теоретической и экспериментальной физики
 1991 — доктор физико-математических наук, Институт теоретической и экспериментальной физики
 22 мая 2003 г. избран членом-корреспондентом РАН (отделение физических наук (секция ядерной физики))
С 1982 г. работает во ФГБУ ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, в настоящее время главным научным сотрудником.

А. Ю. Морозов — автор более 250 оригинальных научных работ, в том числе двух монографий и ряда монографических обзоров. Имеет более 6500 цитирований на свои работы. Индекс Хирша — 44. РИНЦ — 379 работ, 7691 цитирование, индекс 44.
А. Ю. Морозов является членом редколлегий журналов ТМФ, IJMPA и MPLA.

Примечания

Ссылки 
 
 А.Ю. Морозов // Архивы РАН
 Его труды на Math-Net.Ru

Физики России
Выпускники факультета общей и прикладной физики Московского физико-технического института
Физики СССР
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России